Federico Cesarano (1846-?) – schermidore italiano
Federico Cesarano (1886-1969) – schermidore italiano